Paso de los Arrieros kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso de los Arrieros, Veracruz, ort, Medellín, 
 Paso de los Arrieros, Jalisco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar